Viriat est un nom propre français qui peut faire référence à :

Étymologie 
Selon Jean Tosti, Viriat est un hypocoristique de Viry, comme Viriot et Virion. Viry serait une variante du prénom ancien Giry, lui-même variante de Gilles.

Localisation 
Le prénom et patronyme Viriat est surtout présent en Lorraine et en particulier dans le département des Vosges.

Variantes 
 , , .

Prénom 
Viriat est un prénom français ancien.

Patronyme 
Viriat est un patronyme français.

Toponyme 

 Viriat, commune française du département de l’Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien